

Persone 
 Andrea Del Bianco (1969) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Baccio del Bianco (1604-1656) – pittore, architetto militare e scenografo italiano
 Fabio Del Bianco (1914-2003) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Luigi Del Bianco (1892-1969) – scultore italiano naturalizzato statunitense
 Tito Del Bianco (1932-2020) – tenore italiano
 Ubertino Del Bianco (XIII secolo-1269) – scrittore e politico italiano

Altro 
 Del Bianco Editore – casa editrice italiana
 Palazzetto Del Bianco – edificio di Firenze